Betrideildin 2020 var den 78. udgave af Betrideildin. KÍ var forsvarende mestre, de vandt mesterskabet i Betrideildin 2019. Sæsonen skulle starte den 8. marts, men på grund af Coronaviruspandemien i 2019-2020, blev sæsonenstarten udskudt. Den udskudte sæson startede den 9. maj 2020. Samme dag blev Færøerne erklæret coronafri, da der ikke længere var nogen aktive coronasmittede. Kampene i første runde blev spillet uden tilskuere.

Havnar Bóltfelag (HB) vandt deres 24. titel med 69 points. 

Skála rykkede ned i 1. deild og AB og B68 Toftir vil spille om op- eller nedrykning. Vinderen af kampen vinder pladsen i Betrideildin i 2021 sæsonen.

TV-rettigheder 
Eftersom Færøerne var det første land i Europa, der startede fodbold op igen, efter at Coronaviruspandemien umuliggjorde fodbold over hele verden, så var færøsk fodbold blevet interessant for ikke-færøske TV-udbydere. TV 2 (Norge) købte TV-rettighederne fra det færøske Televarpið for at vise de første 12 runder direkte på TV2's kanaler.
Ekstra Bladet købte også rettighederne til at vise Betrideildin 2020. De ville vise en kamp pr. uge hele sæsonen.

Hold 

Sidste sæson var der ingen nedrykning til 1. deild, da tre hold fra klubber, der allerede havde hold i Betrideildin, endte på de tre øverste pladser.

Stilling

Topscorere

Referencer 

Fodbold i 2020
Fodbold på Færøerne